Ракель Атаво і Анна-Лена Гренефельд були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу не брати участі разом. Атаво грала в парі з Катариною Среботнік, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анастасія Павлюченкова і Луціє Шафарова. Гренефельд грала в парі з Демі Схюрс, але в першому колі їх перемогли Габріела Дабровскі і Олена Остапенко.

Мона Бартель і Анна-Лена Фрідзам виграли титул, у фіналі перемігши пару Павлюченкова і Шафарова з рахунком 2–6, 6–3, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

 Main Draw 

Porsche Tennis Grand Prixandnbsp;- Doubles
2019
2019 у німецькому спорті